Чотирисила, 4-сила — 4-вектор сили, релятивістське узагальнення тривимірного вектора сили класичної механіки на чотиривимірний простір-час.

Визначення 
4-сила  є швидкість зміни 4-імпульсу , оцінена протягом власного часу рухомого тіла.

Перетворення Лоренца 
Подамо 4-силу у вигляді:

 

тут  — релятивістська 3-сила,  — її потужність. У системі відліку, що рухається зі швидкістю V відносно початкової системи відліку в напрямку осі x величини перетворюються так:

Див. також 
 Чотириімпульс

Примітки

Література 
 
Сила
Спеціальна теорія відносності